Јујумал има више значења:

 Јујумал (Кантамајек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јујумал (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику